Бриџет Џејн Фонда () је америчка глумица, рођена 27. јануара 1964. у Лос Анђелесу.

Потиче из славне глумачке породице, отац јој је Питер Фонда, деда Хенри Фонда и тетка Џејн Фонда.

Филмографија 

|-
| 1987. || || -{Aria}- || Lover (segment "Liebestod") ||
|-
| 1988. || || -{You Can't Hurry Love}- || Peggy Kellogg ||
|-
| 1988. || || -{Gandahar}- || Historian ||
|-
| 1989. || || -{Jacob Have I Loved}- || Louise Bradshaw ||
|-
| 1989. || || -{The Edge}- || Episode 'Professional Man' ||
|-
| 1989. || || -{Scandal}- || Mandy Rice-Davies ||
|-
| 1989. || || -{Shag}- || Melaina Buller ||
|-
| 1989. || || -{Strapless}- || Amy Hempel ||
|-
| 1990. || || -{Frankenstein Unbound}- || Mary Wollstonecraft Godwin ||
|-
| 1990. || Кум 3 || The Godfather: Part III || Grace Hamilton ||
|-
| 1991. || || -{Out of the Rain}- || Jo ||
|-
| 1991. || || -{Doc Hollywood}- || Nancy Lee Nicholson ||
|-
| 1991. || || -{Iron Maze}- || Chris Sugita ||
|-
| 1992. || || -{Leather Jackets}- || Claudi ||
|-
| 1992. || || -{Single White Female}- || Allison 'Allie' Jones ||
|-
| 1992. || || -{Singles}- || Janet Livermore ||
|-
| 1993. || || -{Bodies, Rest & Motion}- || Beth ||
|-
| 1993. || Зла смрт 3: Армија таме || -{Army of Darkness}- || Linda ||
|-
| 1993. || || -{Point of No Return}- || Maggie Hayward/Claudia Anne Doran/Nina ||
|-
| 1993. || || -{Little Buddha}- || Lisa Conrad ||
|-
| 1994. || || -{It Could Happen to You}- || Yvonne Biasi ||
|-
| 1994. || || -{The Road to Wellville}- || Eleanor Lightbody ||
|-
| 1994. || Камила || -{Camilla}- || Freda Lopez ||
|-
| 1995. || || -{Rough Magic}- || Myra ||
|-
| 1995. || || -{Balto}- || Jenna ||
|-
| 1996. || || -{City Hall}- || Marybeth Cogan ||
|-
| 1996. || || -{Grace of My Heart}- || Kelly Porter ||
|-
| 1997. || || -{Touch}- || Lynn Marie Faulkner ||
|-
| 1997. || || -{In the Gloaming}- || Anne ||
|-
| 1997. || || -{Mr. Jealousy}- || Irene ||
|-
| 1997. ||Џеки Браун || -{Jackie Brown}- || Melanie Ralston ||
|-
| 1998. || || -{Break Up}- || Jimmy Dade ||
|-
| 1998. || || -{Finding Graceland}- || Ashley ||
|-
| 1998. || Једноставан план || -{A Simple Plan}- || Sarah Mitchell ||
|-
| 1999. || Језеро страха || -{Lake Placid}- || Кели Скот ||
|-
| 2000. || || -{South of Heaven, West of Hell}- || Adalyne Dunfries ||
|-
| 2001. || || -{Delivering Milo}- || Elizabeth ||
|-
| 2001. || || -{Monkeybone}- || Dr. Julie McElroy ||
|-
| 2001. || Пољубац змаја || -{Kiss of the Dragon}- || Jessica ||
|-
| 2001. || || -{The Whole Shebang}- || Val Bazinni ||
|-
| 2001. || || -{After Amy}- || Linda Sanclair ||
|-
| 2002. || || -{Snow Queen}- || Snow Queen ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1964.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Глумци у филмској трилогији Кум